Geelbaardincagors
 Grijsvleugelincagors
 Grote incagors
 Kleine incagors
 Roodrugincagors